Jim Simons ist der Name folgender Personen:

 Jim Simons (* 1938), US-amerikanischer Mathematiker und Hedgefondsmanager, siehe James Simons 
* Jim Simons (Golfspieler) (James Bradley Simons; 1950–2005), US-amerikanischer Golfspieler